Daniel Levy (basketballer), Israëlisch olympisch basketbalspeler (1930–2020)
 Daniel Levy (pianist), Argentijns klassiek pianist (1947)
 Daniel Levy (socioloog), Duits-Amerikaans hoogleraar sociologie, gespecialiseerd ingeheugenstudies (1962)
 Daniel Levy (zakenman), voorzitter van de Britse voetbalclub Tottenham Hotspur (1962)
 Dan Levy (komiek), Amerikaans komiek (1981)
 Dan Levy (acteur), Canadees acteur (1983)